Servieres kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Servières, departementet Lozère i regionen Occitanien, 
 Servières-le-Château, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine,